Das Open Gaz de France 1998 war ein Damen-Tennisturnier in Paris. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 8. bis 15. Februar 1998 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in Paris